Trachinotus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Lacepède, 1801. Trachinotus ingår i familjen taggmakrillfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Taggmakrillfiskar
Trachinotus